Mandelsloh oder Mandelsloh steht für:
 Mandelsloh, ein Ortsteil nordöstlich der Stadt Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover, Niedersachsen;

 Burg Mandelsloh, Stammburg des Adelsgeschlechts Mandelsloh bei Mandelsloh
Mandelsloh (Adelsgeschlecht), ein aus diesem Ort stammendes Adelsgeschlecht und seine Mitglieder:
 Dietrich von Mandelsloh († 1396), Vogt von Harburg
 Johann Albrecht von Mandelslo (1616–1644), deutscher Adeliger und Reisender
 Ulrich Lebrecht von Mandelsloh (1760–1827), Geheimer Rat und württembergischer Staatsminister
 Friedrich von Mandelsloh (1795–1870), Förster und Geologe in Urach und Ulm und dessen Kinder:
 Ulrich Ferdinand Graf von Mandelsloh (* 10. Februar 1824)
 Annetta Friederike Gräfin von Mandelsloh (* 2. August 1826)
 Albrecht Friedrich Graf von Mandelsloh (* 30. August 1830), verheiratet mit Henriette
 Bertha Gräfin von Mandelsloh (* 12. Juli 1832)
 Marie Anna Gräfin von Mandelsloh (* 17. April 1834)
 Katharina Adele Henriette Ernestine Gräfin von Mandelsloh (* 7. Januar 1837), verheiratet
 Ernst August von Mandelsloh (1886–1962), österreichischer Maler und Grafiker